МХЛ

 Межнациональная хоккейная лига (1992—1996)
 Молодёжная хоккейная лига (с 2009)
 Московский химический лицей

См. также 
 НМХЛ